Cassini-Huygens – sonda kosmiczna
 César François Cassini de Thury (1714–1784) – francuski astronom i kartograf
 Giovanni Cassini (1625–1712) – włoski astronom i matematyk
 Jacques Cassini (1677–1756) – francuski astronom
 Jean Dominique Cassini (1748–1845) – francuski astronom i karograf